Эль Рисаль Мемориал Стадиум () — национальный стадион Филиппин, расположен на территории спортивного комплекса Ризал Мемориал в Маниле. Стадион принимал различные спортивные соревнования Азии. Стадион был непригоден для проведения международных матчей и в 2011 году был реконструирован.

Стадион является домашним для сборной Филиппин по футболу.

Крупнейшие мероприятия

Спортивные 
Мемориальный стадион имени Хосе Рисаля был основной площадкой для различных футбольных и легко атлетических соревнований:
 Дальневосточные Игры 1934
 Летние Азиатские игры 1954
 Молодёжный чемпионат АФК 1966
 Молодёжный чемпионат АФК 1970
 Игры Юго-Восточной Азии 1981
 Игры Юго-Восточной Азии 1991
 Чемпионат Азии по лёгкой атлетике 1993
 Чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2003
 Игры Юго-Восточной Азии 2005
 Philippine Peace Cup 2012
 Чемпионат АСЕАН по футболу 2012 (полуфинал)

Концерты 
 Концерты The Beatles

Примечания

Ссылки 
 Фото Rizal Memorial Stadium на WorldStadiums.com

Футбольные стадионы
Стадионы Филиппин
Манила
Стадионы, названные в честь людей